Со́ль-И́лецк — город в Оренбургской области России, административный центр Соль-Илецкого городского округа.

Население —  человек ().

Неофициально, в городе проживает около 35 тысяч человек. В курортный сезон, пик которого приходится на июль-август месяцы, в Соль-Илецке проживает около 350 (трёхсот пятидесяти) тысяч человек.

География 

Город расположен вблизи реки Илек (приток Урала), в 58 км от Оренбурга, недалеко от границы с Казахстаном. Через город проходит федеральная автодорога  Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан. В городе имеются солёные и грязевые озёра.

История 
Первая часть названия города происходит от названия минерала, который добывается в окрестностях Соль-Илецка, а вторая часть происходит от названия реки Илек, протекающей вблизи населенного пункта. По поводу топонима «Илек» существует несколько версий. Наиболее доказательная — сопоставление с башкирским словом «илек», татарским «илик», казахским, киргизским и чагатайским «елик» — «дикая коза, косуля». В Республике Башкортостан слово «илек» распространено в названиях водных объектов, сёл и объектах рельефа, например, топонимы Илек и Илекей («Косуля»), Илектау, Илектетау и Илекты («Гора косуль»). Такое же название носит протекающая в Башкортостане река, левый приток реки Юрюзань  . Башкиры словом «илек» называли диких коз, которые обитают в лесных и горных местностях Башкортостана. В степных же просторах, особенно к югу от Урала и Илека, водилось множество сайгаков, которых башкиры, кочевавшие в этих местах в течение длительного времени, тоже называли словом «илек» («коза, степная коза»). Термин сайгак (сайга) был введён в научный оборот сравнительно недавно.

  
Разработка илецких соляных копей на месте будущего поселения началась с XVI века, то есть ещё ранее чем на этом месте возникло поселение и задолго до появления здесь крепости. В первой половине XVII века на месте нынешнего Соль-Илецка возникает поселение для обслуживания близлежащих соляных копей, край заселяют яицкие казаки и соледобытчики. С 1744 года копи «взяты в казну» (то есть стали объектом в государственной собственности, госпредприятием), здесь были построены правительственные магазины (склады) для хранения добываемой соли. Для обеспечения промыслов рабочей силой сюда начинают массово завозить ссыльных, которые обслуживали солеломни до 1849 года, после чего были записаны в «горнозаводских».

В 1754 году для защиты посёлка от кочевников была построена деревянная крепость Илецкая Защита.

18 февраля 1774 года крепость была взята штурмом Хлопушей, соратником Емельяна Пугачёва. В крепости восставшие пополнили свой отряд солдатами и казаками гарнизона, а также каторжанами с соляных промыслов.

В 1824 году Илецкую Защиту посетил Александр I.
Станица Илецкая входила в 1-й Уральский военный отдел Уральского казачьего войска

По состоянию на 1859 год в городе имеются:

 2 православные церкви,
 магометанская мечеть,
 почтовая станция,
 богадельня,
 конный двор,
 горная школа,
 аптека,
 больница.

В крепости, кроме всего прочего, расположены градообразующее предприятие, включающее в себя:
 соляные разработки,
 соляные склады.
В ведении правления соляных промыслов:
 особая полиция,
 лаборатория.

В 1865 году поселению были присвоены статус города и имя Илецк Оренбургского уезда, в 1926 году город стал посёлком городского типа Илецкое, а в 1935 году стал опять называться Илецкая Защита. В 1945 году посёлок был снова преобразован в город и получил современное название Соль-Илецк.

В последнюю субботу августа отмечаются день города на городской площади и день шахтёра на Соленке.

Население

Образование 
Средние общеобразовательные учреждения:
 МОБУ СОШ № 1 
 МОБУ СОШ № 2
 МОБУ СОШ № 3
 МОАУ СОШ № 4
 МОАУ СОШ № 5 
 МОБУ НОШ № 6
 МОБУ СОШ № 7
 МОБУ «Лицей Соль-Илецкого городского округа»
 МОБУ СОШ № 13

Климат 
Климат засушливый, резко континентальный.

Экономика 
 Машиностроительный завод ООО «СИМЗ» (производство и выпуск кормоуборочной сельхозтехники и полуприцепов).
 Предприятия по ремонту сельскохозяйственной техники.
 Соледобывающее предприятие ООО «Руссоль».
 Элеватор.
 В городе имеется Областная Соль-Илецкая больница восстановительного лечения.
 В городе находится ФКУ ИК-6 УФСИН России по Оренбургской области (старое название до 2007 года — ЮК-25/6) «Чёрный дельфин» — одно из десяти исправительных учреждений для осужденных к пожизненному заключению в России.
 В городе находится узловая железнодорожная станция Илецк-1, с российским железнодорожным пунктом пропуска через границу, обслуживающим граждан всех стран мира. Станция (расположенная на территории России) как объект хозяйствования юридически принадлежит Казахстану. Ранее станция принадлежала Рязано-Уральской железной дороге, затем Оренбургской и Южно-Уральской дороге.
 Соль-Илецкий район является крупнейшим производителем в Оренбургской области продовольственных бахчевых культур.
 Муниципальное образование «Соль-Илецкий район» получило свидетельство о регистрации товарного знака «Соль-Илецк — арбузная столица России». Запись о регистрации товарного знака внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11 июля 2013 года.

Достопримечательности 

 Солёные озёра Развал, Тузлучное, Голодные Воронки, Дунино, Новое, Малое Городское и Большое Городское — популярное место лечения и самолечения.
 Парк Победы.
 Парк Персиянова

Персоналии 

 Карола Неер — немецкая актриса, погибла в Соль-Илецке в заключении в 1942 году.
 Пётр Рычков — российский чиновник, географ и краевед, первый член-корреспондент Российской Академии наук. В конце жизни Рычков был «главным правителем оренбургских соляных дел».
 Курман Лепесов  — могущественный киргизский князь, глава племени саяков, один из предводителей восстания 1916 г. в Средней Азии. Погиб в 1926 г. в пересыльной тюрьме в Соль-Илецке во время этапирования на Украину по обвинению в контрреволюционной деятельности.

Средства массовой информации 
 Местная газета «Илецкая Защита», тираж более 6000 экз. С 2015 года выходит 2 раза в неделю, во вторник и субботу. Ранее выходила 3 раза в неделю, во вторник, четверг и субботу.
 Федеральные телеканалы — «Первый Канал», «Россия 1» / ГТРК Оренбург, «Россия К», а также телеканал ОРТ-Планета, на котором несколько раз в неделю выходят местные новости.
 Цифровое эфирное телевидение в стандарте DVB-T2 — первый мультиплекс на частоте 482 МГц (ТВК-22) и второй мультиплекс на частоте 530 МГц (ТВК-28)
 Федеральное радио «Новое радио» (91.3 FM), «Планета FM» (100.3 FM) (ПЛАН), «Радио ENERGY» (102.7 FM), «Радио России» / «ГТРК Оренбург» (104.2 FM), «Дорожное радио» (105.1 FM), «Европа Плюс» (107.0 FM), «Авторадио» (107.9 FM).

Примечания

Ссылки 
 История герба Соль-Илецка
 История Соль-Илецка
 Соль-Илецк
 Из истории Соль-Илецка
 Виртуальные Туры Соль-Илецка
 История добычи соли

Населённые пункты Соль-Илецкого района
Курорты Оренбургской области
Переименованные населённые пункты России
Города, основанные в XVIII веке
 
Районные центры Оренбургской области